Drouin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Drouin, französischer Autorennfahrer
 Derek Drouin (* 1990), kanadischer Hochspringer
 Jeff Drouin-Deslauriers (* 1984), kanadischer Eishockeytorwart
 Jonathan Drouin (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Jude Drouin (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler
 Madame Drouin (1720–1803), französische Schauspielerin
 Mark Robert Drouin (1903–1963), französischer Politiker
 P. C. Drouin (Pierre-Claude Drouin; * 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Stéphen Drouin (* 1984), französischer Fußballspieler